Sofia Åhman kan avse:
 Sofia Åhman (idrottslärare) (född 1971), svensk idrottslärare och träningsexpert, känd från tv-programmet Hemmagympa med Sofia, mor till David Åhman
 Sofia Stålne (född 1989), svensk fotbollsspelare som tidigare hette Åhman